DeSoto, een Amerikaans automerk

Plaatsen

Verenigde Staten:
De Soto (Georgia)
De Soto (Illinois)
De Soto (Iowa)
De Soto (Kansas)
De Soto (Missouri)
De Soto (Wisconsin)
De Soto Parish, Louisiana

Overige:
Pachuca de Soto, de hoofdstad van de Mexicaanse deelstaat Hidalgo
Rincón de Soto, een gemeente in de Spaanse provincie La Rioja

Personen
Domingo de Soto (1494-1560), Dominicaanse priester en scholastisch theoloog.
Hernando de Soto (ontdekkingsreiziger) (ca. 1497-1542), Spaanse conquistador.
Luis Barahona de Soto (1548–1595), Spaanse dichter.
Hernando de Soto (econoom) (1941), Peruaanse econoom.

Zie ook
DeSoto (doorverwijspagina)